Who Am I? steht für:
 Who Am I? (Lied), oscarnominiertes Lied von Jule Styne und Walter Bullock (1940)
 Who Am I?, Originaltitel eines Martial-Arts-Films aus Hongkong, siehe Jackie Chan ist Nobody (1998)
 Who Am I – Kein System ist sicher, deutscher Film (2014)

Siehe auch:
 Who I Am, Album von Nick Jonas & the Administration
 whoami, Unix-Kommando